Bahia steht für

 Bahia, einen Bundesstaat in Brasilien
 Salvador da Bahia, dessen Hauptstadt
 Partido Bahía Blanca, einen Bundesstaat in Argentinien
 Bahía Blanca, dessen Hauptstadt
 Bahia (1866), Monitor der brasilianischen Marine
 Bahia (1909), Kreuzer der brasilianischen Marine
 Bahia (G-40), Docklandungsschiff der brasilianischen Marine
 Bahia (Schiff, 1898), Schiff der Asuncion-Klasse der Hamburg Süd
 BAHIA-Verlag – einen Verlag aus München, der in den 80er Jahren Film- und Fotobücher sowie Comics veröffentlichte

in Mexiko
 Bahía de Kino, einen Ort in Sonora, Mexiko

in Puerto Rico:
 Bahia (Puerto Rico), in Guánica

in den Vereinigten Staaten:
 Bahia (Kalifornien), im Solano County
 Bahia Beach, im Hillsborough County, Florida
 Bahia Corner, im Newport County, Rhode Island
 Bahia Oaks, im Marion County, Florida
 Bahia Shores, im Pinellas County, Florida

Personen:
 André Bahia (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Hansen-Bahia (1915–1978), deutsch-brasilianischer Maler
 Janderson Rodrigues Bahia (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Mário da Nova Bahia (1932–2011), brasilianischer Fußballspieler
 Mayrton Bahia, brasilianischer Musikproduzent

Sonstiges:
 Eine Pflanzengattung Bahia (Gattung) in der Familie der Asteraceae.
 Bahia Grande, See im Cameron County, Texas
 Bahia Honda Key, Insel im Monroe County, Florida
 Bahia Honda State Park, Park im Monroe County, Florida
 Bahía Aldoney
 Bahía Balaresque
 Bahía Ballenas

Siehe auch:
 Baía